A 41ª edição do concurso Miss USA foi realizada no Century II Convention Center, em Wichita, Cansas, no dia 7 de fevereiro de 1992.

Na conclusão do evento, Shannon Marketic, da Califórnia, foi coroada pela antecessora Kelli McCarty, do Cansas. Shannon se tornou a quinta representante da Califórnia a levar o título de Miss USA e a segunda Miss California USA a vencer tanto a premiação de Miss Fotogenia quanto o título nacional, levando seu Estado a repetir esse feito. Ela também se tornou a quarta Miss Fotogenia a levar também o título de Miss USA após receber essa premiação.

O concurso foi apresentado por Dick Clark e comentado por Terry Murphy e Deborah Shelton, Miss USA 1970.

Esta foi a terceira de quatro vezes que o concurso foi realizado em Wichita.

Resultados

Classificação 

Miss USA 1992: Shannon Marketic (Califórnia)
2ª colocada: Candace Michelle Brown (Alabama)
3ª colocada: Audra Yolanda Wallace (Carolina do Sul)

Top 6 

Kimberlee Girrens (Cansas)
Angela Carole Hines (Kentucky)
Jennifer Nell Prodgers (Geórgia).

Top 11 

Dannis Tracey Shephard (Arizona)
Katie Nicole Young (Texas)
Brandi Bottorff (Virgínia)
Tess Elliott (Carolina do Norte)
Christy Lynn Saylor (Luisiana)

Premiações especiais 
Miss Simpatia: Alesia Prentiss (Nevada)
Miss Fotogenia: Shannon Marketic (Califórnia)
Melhor Traje Típico Estadual: Heather Christine Gray (Indiana)
Melhor em Traje de Banho: Candace Michelle Brown (Alabama)

 Notas de avaliação das candidatas 
 Etapa preliminar 

     Vencedora 
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalista
     Semifinalista

 Etapa final 

     Vencedora 
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalistas

 Candidatas 

 Alabama - Candace Michelle Brown
 Alasca - Kelly Kathleen Quirk
 Arizona - Dannis Shepard
 Arcansas - Jona Garner
 Califórnia - Shannon Marketic Colorado - Laura DeWild
 Connecticut - Catherine Sanchez
 Delaware - Julie Ann Griffith
 Distrito de Columbia - Wanda Jones
 Flórida - Sharon Belden
 Geórgia - Jennifer Prodgers
 Havaí - Heather Hayes
 Idaho - Cheryl Myers
 Illinois - Leilani Magnusson
 Indiana - Heather Gray
 Iowa - Pamela Patrick
 Cansas - Kimberlee Girrens
 Kentucky - Angela Hines
 Luisiana - Christy Saylor
 Maine - Linda Kiene
 Maryland - Renee Rebstock
 Massachusetts - Christine Netishen
 Michigan - Lainie Lu Howard
 Minnesota - Amber Rue
 Mississippi - Tammy Johnson
 Missouri - Tonya Snodgrass

 Montana - Joy Estrada
 Nebrasca - Jeanna Margaret Blom
 Nevada - Alesia Prentiss
 Nova Hampshire - Rebecca Lake
 New Jersey - Kathy Kasprak
 Novo México - Charlotte Netherlands
 Nova York - Christine Beachak
 Carolina do Norte - Tess Elliot
 Dacota do Norte - Camie Fladeland
 Ohio - Courtney Baber
 Oklahoma - Maya Walker
 Oregon - Terrie House
 Pensilvânia - Catherine Weber
 Rhode Island - Yvette Hernandez
 Carolina do Sul - Audra Wallace
 Dacota do Sul - Shawn Fredrichs
 Tennessee - Natalie Bray
 Texas - Katie Young
 Utah - Michelle Mickelson
 Vermont - Bonnie Kittredge
 Virgínia - Brandi Bottorff
 Washington - Stina McLynne
 Virgínia Ocidental - Vicki Myers
 Wisconsin - Kelly Bright
 Wyoming''' - Lisa Postle

Notas sobre as candidatas 
Três candidatas competiram no Miss Teen USA:
Kimberlee Girrens (Kansas) - Miss Kansas Teen USA 1986
Linda Kiene (Maine) - Miss Maine Teen USA 1986
Renee Rebstock (Maryland) - Miss Maryland Teen USA 1987
Sharon Belden (Flórida) representaria os Estados Unidos no Miss Mundo 1992, onde ficaria entre as semifinalistas.
Maya Walker (Oklahoma) competiu no Miss America 1989 como Miss Colorado e ficou em segundo lugar.
Tess Elliott (Carolina do Norte) morreu sete meses depois em um acidente de esqui.
Vickie Myers (Virgínia Ocidental) foi presa entre 2005 e 2006, durante 18 meses, por dirigir sob influência de álcool e foi encontrada morta em sua casa em janeiro de 2007.

Jurados 
Mickey Gilley
Chantal Cloutier
David Marlow
Laura Harring
Toller Cranston
Paula McClure
Paul Rodriguez
Kimberly Russell
Steve DeBerg

Importância histórica 
A Califórnia continuou sua tradição de produzir uma Miss USA em cada década. Este foi o terceiro top 3 do Estado em cinco anos.
A Carolina do Sul terminou entre as três finalistas pela segunda vez em três anos.
Kentucky ficou entre as seis finalistas pela segunda vez em três anos.
Alabama classificou-se pelo segundo ano consecutivo, após um período de dez anos sem classificações, entre 1981 e 1990. Esta foi a melhor classificação de Alabama desde 1975, a qual não se repetiria até 2003.
A Carolina do Norte se classificou pelo segundo ano consecutivo, a primeira vez desde 1974-1975.

Referências

Ligações externas 

Página oficial do Miss USA

Miss USA
1992 nos Estados Unidos
Concursos de beleza de 1992